Međunarodna teniska federacija
ITF Futures turniri